USS Oakland — кораблі ВМС США, названі на честь міста Окленд (Каліфорнія).

 USS Oakland (ID-2847) — пароплав, збудований у 1918 році для британського замовника. Нетривалий час використовувався ВМС США під час Першої світової війни, після чого був декомісований.
 USS Oakland (CL-95) — легкий крейсер типу «Атланта». На службі протягом 1943-1947 років. До 1959 року перебував у резерві, після чого зданий на злам.
 USS Oakland (LCS-24) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». Закладений у 2018 році, спущений на вожу у 2019 році. Станом на 2021 рік проходить випробування.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни